Kashiwa Reysol er et japansk fodboldhold, der har spillet i J1 League siden 2011. Holdet blev grundlagt i 1940 og har base i Kashiwa, Chiba, på Hitachi Kashiwa Soccer Stadium.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 9. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League

Fodboldklubber i Japan